Европско првенство у одбојци 1975. је било 9. по реду Европско првенство које се од 18. до 25. октобра одржавало у Југославији. Титулу је освојила репрезентација Совјетског Савеза.

Групе

Први круг

Група А - Скопље

Група Б - Суботица

Група Ц - Краљево

Други круг - Београд

Група од 7.-12. места

Група од 1.-6. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати

Европска првенства у одбојци
Одбојка у Југославији
Одбојка у 1975.
Одбојка у Београду
Међународна спортска такмичења у Београду